Mroczkowice (Łódź), een plaats in het Poolse district Rawski, woiwodschap Łódź
 Mroczkowice (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Lwówecki, woiwodschap Neder-Silezië